Il doppio del torneo di tennis Hong Kong Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Okker e Ken Rosewall che hanno battuto in finale Bob Carmichael e Sandy Mayer 6–3, 6–4.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1975